

Musique 
 Motörhead : groupe de heavy metal britannique ;
 Motörhead : album éponyme de 1997 ;
 Jim « Motorhead » Sherwood, membre du groupe The Mothers of Invention.

Autres 
Motorhead : jeu vidéo de 1998.